Díjak
 Arany Oroszlán díj, a velencei biennále idején a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon kiosztott legmagasabb értékű díj.
 Arany Oroszlán díj A Velencei Építészeti Biennálé több kategóriában kiosztott díja
Művészet
Arany Oroszlán, Wilbur Smith 2015-ös regénye
egyéb
 Arany Oroszlán Fesztivál (Lemberg)
 Arany oroszlánmajmocska, Leontopithecus rosalia a csuklyásmajomfélék családjába tartozó egyik faj
lásd még
 Arany Oroszlán Gyógyszertár egyértelműsítő lapja